

Famille 
 Famille Baduel d'Oustrac

Toponyme
 Le château d'Oustrac est un château situé à Laguiole dans le département de l'Aveyron